Анохово — название населённых пунктов в России:

 Анохово — село в Жирятинском районе Брянской области.
 Анохово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Анохово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.